Tempel der Weißen Pagode(n) bezeichnet:

 Tempel der Weißen Pagode in Peking
 Tempel der Weißen Pagoden in Wuwei

Siehe auch:
 Weiße Pagode